Albersberg ist der Ortsname von

 Albersberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Albersberg (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern

 Albersberg (Gemeinde Ardagger), Ortsteil in der Marktgemeinde Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
Albertsberg